Краснооктябрьский сельсовет — административно-территориальная единица и/или муниципальное образование.

Белоруссия

Минская область 

 Краснооктябрьский сельсовет Пуховичского района (упразднён в 2006 году)

Российская Федерация

Адыгея 

 Краснооктябрьский сельсовет Майкопского района (преобразован в 1994 году в сельский округ)

Белгородская область 

 Краснооктябрьский сельсовет Белгородского района (упразднён в конце 1990-х с преобразованием сельсоветов в сельские округа)

Брянская область 

 Краснооктябрьский сельсовет Стародубского района (упразднён в 2012 году с преобразованием сельсоветов в сельские административные округа)

Владимирская область 

Преобразованы в 1990-х в сельские округа.

 Краснооктябрьский сельсовет Гусь-Хрустального района
 Краснооктябрьский сельсовет Ковровского района

Волгоградская область 

 Краснооктябрьский сельсовет Алексеевского района
 Краснооктябрьский сельсовет Палласовского района
 Краснооктябрьский сельсовет Среднеахтубинского района

Калужская область 

 Краснооктябрьский сельсовет Мосальского района (упразднён в 2010 году)

Московская область 

 Краснооктябрьский сельсовет Рузского района (1954—1994)

Омская область 

 Краснооктябрьский сельсовет Черлакского района (в 2001 году преобразован в сельский округ)

Оренбургская область 

 Краснооктябрьский сельсовет Октябрьского района

Псковская область 

 Краснооктябрьский сельсовет Опочецкого района (преобразован в 1990-х в волость)

Ростовская область 

Упразднены в 2005 году.

 Краснооктябрьский сельсовет Верхнедонского района
 Краснооктябрьский сельсовет Весёловского района (преобразован в сельское поселение)

Рязанская область 

 Краснооктябрьский сельсовет Клепиковского района (преобразован в 1990-х в сельский округ)

Смоленская область 

 Краснооктябрьский сельсовет Шумячского района (преобразован в конце 1990-х в сельский округ)

Самарская область 

 Краснооктябрьский сельсовет Большечерниговского района (преобразован во второй половине 1990-х в волость)

Ставропольский край 

 Краснооктябрьский сельсовет Будённовского района (упразднён в 2020 году)

Челябинская область 

 Краснооктябрьский сельсовет Варненского района

Чувашия 

 Краснооктябрьский сельсовет Шумерлинского района (преобразован в 2000-х в сельское поселение)

Ярославская область 

 Краснооктябрьский сельсовет Борисоглебского района (преобразован в 2002 году в сельский округ)